Sechselbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Sechselbach (Creglingen), Weiler im Stadtteil Waldmannshofen von Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Sechselbach (Kleine Weisach), rechter Zufluss der Kleinen Weisach vor Hermersdorf, Markt Vestenbergsgreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Sechselbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (Tauber) bei Brauneck, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg